Бо́йко () — украинская фамилия, восходящая к названию этнонима бойки. Известные носители:

Бойко

А 
 
 Бойко, Александра Леонтьевна (1918—1996) — советская женщина-танкист, командир тяжёлого танка ИС-2.
 
 Бойко, Алла Никитична (род. 1939) — советский педагог.

Б 
 Бойко, Богдан Фёдорович (род. 1954) — народный депутат Украины трёх созывов.

В 
 
 
 Бойко, Василий Романович (1907—1996) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Бойко, Виталий Фёдорович (1937—2020) — советский и украинский юрист и дипломат.
 
 Бойко, Владислав Евгеньевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Бойко, Всеволод Ефимович (1914—1970) — депутат Верховного Совета СССР.
 Бойко, Вячеслав Андреевич (1938—2018) — депутат Государственной думы России II и III созывов.

Г 
 
 Бойко, Геннадий Григорьевич (1935—2021) — советский и российский исполнитель, певец (баритон), народный артист Российской Федерации.
 Бойко, Генрих Харитонович (1932—2021) — советский и российский машиностроитель, инженер-конструктор, изобретатель.

Д 
 Бойко, Давид Васильевич (1904—1984) — дважды Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Денис Александрович (род. 1988) — украинский футболист.

Е 
 Бойко, Евгений Иванович (1909—1972) — советский психофизиолог.
 Бойко, Екатерина Владимировна (род. 1942) — народный депутат Украины 1-го созыва.

И

К 
 Бойко, Константин Петрович (1913—2000) — советский государственный деятель, управляющий делами Совета Министров УССР.

Л 
 Бойко, Лариса Терентьевна (1928—2012) — советская актриса, Народная артистка Украины.

М 
 
 Бойко, Мария Николаевна (более известная как MIA BOYKA; род. 1997) — российская певица и артистка.

Н

О 
 Бойко, Оксана Сергеевна (род. 1977) — российская хоккеистка (хоккей на траве).

П 
 Бойко, Павел Платонович (1945—2021) — советский и российский художник-маринист.
 Бойко, Пётр Дмитриевич (1893—1937) — советский государственный деятель.

Р 
 Бойко, Ростислав Григорьевич (1931—2002) — советский композитор.
 Бойко, Роман Степанович (род. 1977) — российский политический деятель, председатель Законодательного собрания Еврейской автономной области VII созыва.

С 
 Бойко, Савелий Иванович (1917—1998) — Герой Советского Союза.
 Бойко, Светлана Анатольевна (род. 1972) — российская рапиристка.
 
 Бойко, Софья Григорьевна (более известна под фамилией Яровая; 1925—2020) — член комиссии города Киева по увековечению памяти жертв Бабьего Яра.
 Бойко, Станислав Станиславович (род. 1968) — советский и казахстанский футболист.

Т 
 Бойко, Татьяна Семёновна (род. 1955) — советская белорусская легкоатлетка, судья.

Ф

Э

Ю 
 Бойко, Юлиан Сергеевич (род. 2005) — украинский профессиональный игрок в снукер.

Я 
 Бойко, Якуб (1857—1943) — польский общественный деятель, публицист и писатель.
 Бойко, Ярослав Николаевич (род. 1970) — российский киноактёр.

Составные фамилии 
 Бойко-Великий, Василий Вадимович (род. 1959) — российский предприниматель и общественный деятель.
 Шурова-Бойко, Светлана Юрьевна (род. 1966) — советская и российская конькобежка.

См. также 
 Бойки (значения)

Примечания